Brigham Young University (Utah)
Brigham Young University (Idaho)
Brigham Young University (Hawaii)